afkorting voor enzovoort
Duitse rivier de Enz (rivier)

Zie ook
Split Enz